Salif Sané (Lormont, 25 de agosto de 1990) é um futebolista senegalês que atua como zagueiro. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Salif Sané representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas da Association Sportive Nancy-Lorraine
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do FC Schalke 04
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019